Јенки Хил има више значења:
 Јенки Хил (Калифорнија)
 Јенки Хил (Небраска)